А́лек Но́ув (, урожд. Александр Яковлевич Новаковский), (24 ноября 1915 — 15 мая 1994) — член Британской академии, почётный профессор экономики университета Глазго, специалист в области анализа советской экономики.

Биография 
Родился в еврейской семье. Сын меньшевика, в 1924 году эмигрировавшего с семьёй в Великобританию. В 1936 году окончил Лондонскую школу экономики. В 1939 году был призван на службу в войска связи, но вскоре был переведён в армейскую разведку. Закончил войну майором.

Директор Института советских и восточноевропейских исследований при университете Глазго. В своё время Ноув был крупнейшим на Западе специалистом по советской экономике. Из-за своей критики советской экономической системы длительное время был лишен визы для въезда в СССР.

У Ноува было трое сыновей от двух браков.

Труды 
 Ноув А. Экономическая стратегия коммунизма. Рост и возможности Советского Союза. Издательство иностранной литературы, 1960. (С грифом «Рассылается по специальному списку»)
 The Soviet Economy, 1961
 The Soviet Middle East (совместно с J. A. Newth), 1965
 Was Stalin Really Necessary?, 1965
 Economic History of the USSR, 1969, 3rd edn 1993
 Socialist Economics (редактор совместно с D. M. Nuti), 1972
 Efficiency Criteria for Nationalised Industries, 1973
 Stalinism and After, 1976
 The Soviet Economic System, 1977, 3rd edn 1986
 Political Economy and Soviet Socialism, 1979
 The Economics of Feasible Socialism, 1983
 Socialism, Economics and Development, 1986
 Glasnost in Action, 1989
 Economics of Feasible Socialism Revisited, 1991
 Studies in Economics and Russia, 1991
 The Stalin Phenomenon (редактор), 1993
 Алек Ноув Советская экономика и марксизм — что это за социалистическая модель? // История марксизма : пер. с ит. : [в 4 т.] Т. 3, ч. 1, вып. 2: Марксизм в эпоху III Интернационала. От Октябрьской революции до кризиса 1929 года. — М. : Прогресс, 1983. — 411, [1] с. (С грифом «Рассылается по специальному списку»)
 Алек Ноув О судьбах нэпа: Письмо в редакцию журнала «Вопросы истории»  // «Вопросы истории» № 8, 1989. — С. 172—176.
 Алек Ноув Экономическая советология в Великобритании и Америке  Экономическая школа, вып. 3, с. 341.

Примечания

Литература 
 Archie Brown, Alec Cairncross, "Alec Nove, 1915—1994: An appreciation — Sovietologist " , Europe-Asia Studies, май 1997.
 Peter Wiles, The Soviet Economy on the Brink of Reform: Essays in Honor of Alec Nove, Routledge, 1988

Ссылки 
 Страница Алека Ноува  на сайте «Экономической школы».

Русские эмигранты первой волны в Великобритании
Историки Великобритании
Историки Шотландии
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонского университета
Преподаватели Лондонского университета
Члены Эдинбургского королевского общества
Члены Британской академии